

Cinema 
 SMS Sugar Man – film del 2008 diretto da Aryan Kaganof
 Sugar Man (Searching for Sugar Man) – film documentario del 2012 diretto da Malik Bendjelloul

Fumetti 
 Sugar Man – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Sugar Man – album di Cootie Stark del 1999
 Sugar Man – EP dei Silent Poets del 1999
 Sugar Man – singolo di Bill Kenwright del 1969
 Sugar Man – singolo di Rodriguez del 1970
 Sugar Man (9 to 5) – singolo di Bobby Darin del 1970

Pagine correlate 
 Sugarman